Торреламеу ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ногера. Занимает площадь 10,81 км². Население — 690 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 13 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Torrelameu
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Mapa de Torrelameu en Google Maps

Муниципалитеты Льейды